Trollgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trollgölen, Småland, sjö i Hylte kommun,  (0,2 ha)
Trollgölen (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (0,48 ha)
Trollgölen (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Trollgölen (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Trollgölen (Tidersrums socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Trollgölen (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,

Se även
Trollagöl
Trollagylet, sjö i Olofströms kommun, 
Trolltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn